Il singolare  del Challenger Salinas 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Andrés Molteni era il detentore del titolo, ma ha perso nel 1º turno.

Guido Pella ha battuto in finale Paolo Lorenzi 1–6, 7–5, 6–3.

Teste di serie

 Daniel Gimeno Traver (primo turno)
 Paolo Lorenzi (finale)
 Horacio Zeballos (quarti di finale)
 Agostoin Gensse (quarti di finale)

  Guillaume Rufin (primo turno, ritiro a causa di un infortunio alla mano destra)
  Iván Navarro (quarti di finale)
  Víctor Estrella (semifinali)
  Martín Alund (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Challenger Salinas 2012